Lorena kan syfta på följande:

 Lorena (djur), ett släkte skalbaggar

Geografi

Brasilien 

 Lorena (ort i Brasilien, São Paulo, Lorena), 
 Lorena (kommun), São Paulo,

USA 

 Lorena (ort i USA), Texas, McLennan County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar